Claire Lademacher, née le  en Allemagne, est un membre de la famille grand-ducale luxembourgeoise par son mariage avec le prince Félix de Luxembourg. Elle est par ailleurs chercheuse en bioéthique.

Mariage et descendance  
Le , le maréchalat de la Cour annonce les fiançailles de Félix de Luxembourg et de Claire Lademacher. Le mariage civil a lieu le mardi  à Königstein im Taunus, en Allemagne et la cérémonie religieuse est célébrée le samedi  en la basilique de Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var.

Depuis leur mariage, le prince et la princesse se sont installés à Lorgues, dans le Var, sur le domaine viticole de Château les Crostes.

Le couple a deux enfants, portant le titre de prince de Nassau et le prédicat d'altesse royale :
 la princesse Amalia Gabriela Maria Teresa de Nassau (née le  à la maternité Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg, baptisée le  à l'ermitage Saint-Ferréol de Lorgues, dans le Var) ;
 le prince Liam Henri Hartmut de Nassau (né le  à la clinique générale Beaulieu à Genève, Suisse).

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Naissance à Filderstadt
Princesse de Luxembourg du XXe siècle
Princesse de Luxembourg du XXIe siècle
Bioéthicien
Grand-croix de l'ordre d'Adolphe de Nassau